Sienno (gemeente)
 Sienno (Mazovië)
 Sienno (powiat Słupecki)
 Sienno (powiat Wągrowiecki)
 Sienno (Koejavië-Pommeren)
 Sienno (Lubusz)
 Sienno (West-Pommeren)
Zie ook:
 Sienno Dolne